

Geografia

Stretto di Rice – stretto situato nell'oceano Artico

 Rice – comunità non incorporata della Contea di San Bernardino, California
 Rice – città della Contea di Benton, Minnesota
 Rice – città della Contea di Navarro, Texas
Contea di Rice – contea del Kansas
Contea di Rice – contea del Minnesota

Matematica 
 Teorema di Rice
 Variabile casuale di Rice

Musica 
 rice – gruppo musicale giapponese

Persone 

Albert E. Rice – politico statunitense
Andrew Rice – ex cestista australiano con cittadinanza britannica
Angourie Rice – attrice australiana
Anne Rice – scrittrice statunitense
Barry Rice – botanico ed ex astronomo statunitense
Boyd Rice – musicista, compositore, archivista, saggista, autore, fotografo e moviemaker statunitense
Brian Rice – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Bryan Rice – cantautore danese
Buddy Rice – pilota automobilistico statunitense
Charles M. Rice – virologo statunitense
Condoleezza Rice – politica statunitense
Craig Rice – scrittrice e sceneggiatrice statunitense
Damien Rice – cantautore irlandese
Darius Rice – cestista statunitense
Declan Rice – calciatore inglese con cittadinanza irlandese
Del Rice – giocatore di baseball e cestista statunitense
Edmund Ignatius Rice – pedagogista irlandese
Edward Matthew Rice – vescovo cattolico statunitense
Elmer Rice – regista, scrittore e drammaturgo statunitense
Florence Rice – attrice statunitense
Glen Rice – ex cestista statunitense
Glen Rice Jr. – cestista statunitense, figlio di Glen
Horace Rice – tennista australiano
Isaac Rice – imprenditore e mecenate statunitense
Jerry Rice – ex giocatore di football americano statunitense
Jim Rice – ex giocatore di baseball statunitense
John M. Rice – compositore di scacchi britannico
Kathleen Rice – politica e avvocato statunitense
Lamar Rice – ex cestista statunitense
Lena Rice – tennista irlandese
Mary Blair Rice – scrittrice statunitense
Maureece Rice – ex cestista statunitense
Michael Rice – cantante britannico
Monty Rice – giocatore di football americano statunitense
Pat Rice – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
Peter Rice – ingegnere strutturista irlandese
Ray Rice – giocatore di football americano statunitense
Rayvonte Rice – cestista statunitense
Sarah Rice – attrice teatrale e soprano statunitense
Scott Rice – giocatore di baseball statunitense
Sidney Rice – ex giocatore di football americano statunitense
Simeon Rice – ex giocatore di football americano statunitense
Spencer Rice – regista, scrittore, produttore e attore comico canadese
Stephanie Rice – nuotatrice australiana
Stephen O. Rice – ingegnere e statistico statunitense
Susan Rice – politica e diplomatica statunitense
Tim Rice – conduttore radiofonico, autore televisivo e paroliere britannico
Tim Rice-Oxley – musicista britannico
Tom Rice – politico statunitense
Tony Rice – musicista statunitense
Tyrese Rice – cestista statunitense naturalizzato montenegrino
Willard Rice – hockeista su ghiaccio statunitense
William Rice – canottiere canadese

Altro 
 Rice University – università statunitense